OC ou oc podem significar:
 O código ISO 639-1 para a língua occitânica.
 Abreviatura muito utilizada para onda curta.
 Ordem do Canadá
 The O.C., uma série de TV

Desambiguação